PUCHAR EKSTRAKLASY 2007/2008
GRUPA B -

Tabela

Wyniki

Przypisy 

Puchar Ekstraklasy (2007/2008)